Hemdal kan syfta på

 Hemdal, Västerås – en stadsdel i Västerås, Sverige
 Hemdal, Åland – en plats i Vårdö kommun, Åland